

Pessoas 
 Francisco Javier Muñiz
 Negueira de Muñiz

Localidades 
 Muñiz (Buenos Aires)

Desambiguação